Кубок наслідного принца Катару 2016 — 22-й розіграш турніру. Матчі відбулися з 24 по 29 квітня 2016 року між чотирма найсильнішими командами Катару сезону 2015—16. Титул переможця змагання виборов Аль-Джаїш, котрий з рахунком 2:1 переміг у фіналі Лехвія.

Формат 
У турнірі взяли чотири найуспішніші команди Чемпіонату Катару 2015-16.

 Чемпіон — «Ар-Райян»
 Віце-чемпіон — «Аль-Джаїш»
 Бронзовий призер — «Ас-Садд»
 4 місце — «Лехвія»

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок наслідного принца Катару на soccerway
 Кубок наслідного принца Катару на footballdatabase
 Кубок наслідного принца Катару на qsl.qa

2016
Катар
Квітень 2016
2016 у катарському спорті